Premier-Février ou I-Février ou 1er-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 février :  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : Bataille de La Rothière, dans l'Aube, pendant le repli de la Campagne de France de Napoléon Ier.
 Le  : Libération de Artolsheim, Horbourg-Wihr, Marckolsheim, etc., dans le Haut-Rhin, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.
 Le  : Appel de l'Abbé Pierre en faveur des sans-abris.
 Autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Premier-Février » et « I(er)-Février »

Graphie « 1er-Février »

Graphies en langues étrangères 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

 En anglais, « February 1st » ou « February One » ou « February 1 »
 Aux États-Unis : événements non connus
 West February One Place et East February One Place, à Greensboro, dans l'État de Caroline du Nord.

 En espagnol, « 1 de Febrero » ou « Uno de Febrero »
 En Bolivie : événements non connus
 (Calle) 1 de Febrero, à San Ignacio de Moxos, dans le département de Beni.
 Au Mexique : événements non connus
 (Callejon) 1 de Febrero, à , dans l'État de Tamaulipas.

 En italien, « Io Febbraio » ou « Primo Febbraio »
 En Italie : événements non connus
 (Via) Io Febbraio 1945 ou (Via) Primo Febbraio 1945, à Tarcento, dans la province d'Udine.

 En néerlandais, « 1 Februari »
 Aux Pays-Bas : événements non connus
 1 Februari(weg), à Heijningen, dans la province du Brabant-Septentrional.

 En polonais, « 1 Lutego »
 En Pologne : événements non connus
 (Ulica) 1 Lutego, à Łagów, dans la voïvodie de Lubusz.

 En portugais, « 1° de Fevereiro » ou « Primeiro de Fevereiro »
 Au Brésil : événements non connus
 Rua 1° de Fevereiro ou Rua Primeiro de Fevereiro, à Santa Rosa de Lima, dans l'État du Sergipe.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
01